Pólya József (1802–1873) orvosdoktor, fizikus és kórházi főorvos, rajzoló, természettudós, pomológus, MTA-tag
 Pólya József (1923–1994) festő